Benrangel kan syfta på:

 Benrangel – en stödstruktur hos en- eller flercelliga djur, se människans skelett
 Benrangel (roman) – en roman av Stephen King från 1998, originaltitel Bag of Bones